GRES Acadêmicos do Engenho da Rainha est une école de samba du quartier de Engenho da Rainha, de Rio de Janeiro, au Brésil.

Données de l'école  
  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

  D4 Carnaval

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro